

Чешские Пржемысловичи (1291—1306)

Феодальная раздробленность — князь Кракова 
 Вацлав II Чешский — 1291—1300

Король Польши 
 Вацлав II Чешский 1300—1305,
 Вацлав III Чешский 1305—1306,

Наследники Пржемысловичей — короли Чехии и титулярные короли Польши (1306—1335) 
 Генрих Хорутанский 1306,
 Рудольф I 1306—1307,
 Генрих Хорутанский 1307—1310,
 Ян Люксембургский 1310—1335 (продал титул)

Пясты (1306—1370)

Феодальная раздробленность — князь Кракова 
 Владислав Локетек 1306—1320,

Короли Польши 
 Владислав Локетек 1320—1333,
 Казимир III Великий 1333—1370 («договор о переживании»)

Анжу (1370—1399) 
 Людовик I Венгерский 1370—1382
 Ядвига 1384—1399, с 1386 вместе с мужем Ягайло

Ягеллоны (1386—1572) 
 Ягайло (Владислав II) — 1386—1434,
 Владислав III Варнский — 1434—1444,
 Казимир IV Ягеллон — 1447—1492,
 Ян I Ольбрахт 1492—1501,
 Александр Ягеллон 1501—1505,
 Сигизмунд I Старый 1505—1548,
 Сигизмунд II Август 1548—1572 (с 1530 vivente rege),

Выборные короли 1572—1795 
 Генрих де Валуа 1573—1574,
 Анна Ягеллонка 1575—1596 (вместе с мужем: 1575—1586),
 (Максимилиан II (император Священной Римской империи), избран 1575)
 Стефан Баторий вместе с женой 1576—1586

Ваза 
 Сигизмунд III Ваза, из шведской династии 1587—1632,
 (Максимилиан III Австрийский, сын Максимилиана II, избран 1587, отрёкся 1589)
 Владислав IV, старший сын Сигизмунда 1632—1648,
 Ян II Казимир, младший сын Сигизмунда 1648—1668, отрёкся

 Михал I Корибут Вишневецкий 1669—1673,
 Ян III Собеский 1673—1696,
 Август II Сильный, курфюрст Саксонии 1697—1704,
 (Франциск-Людовик, принц Конти 1697, избран частью сейма, но отказался от претензий на престол)
 Станислав Лещинский 1704—1709,
 Август II Сильный 1709—1733,
 Станислав Лещинский 1733—1734,
 Август III, курфюрст Саксонии, сын Августа Сильного 1734—1763,
 Станислав II Август IV Понятовский 1764—1795, (отречение)

Варшавское герцогство 1807—1812 
 Фридрих Август I 1807—1812 (отречение)

Королевство Польское 1812—1813 
 Совет Министров Варшавского герцогства 1812—1813

Варшавское герцогство 1813—1815 
 Верховный Совет Варшавского герцогства 1813—1815

Царство Польское

Личная уния с Россией 
(российские императоры короновались отдельно в Варшаве как цари (короли) польские, существовало особое польское законодательство)
 Александр I 1815—1825,
 Николай I 1825—1831 (Постановление о детронизации Николая I)

Восстание 1831 года 
 Временное правительство 1831

Власть российских императоров 1831—1917 
 Николай I 1831—1855,
 Александр II 1855—1881,
 Александр III 1881—1894,
 Николай II 1894—1915 (захват Польши немцами и австрийцами) / 1917 (отречение)

Восстание 1863 года 
 Народное правительство 1863—1864

Королевство Польское 1916—1918 
(независимость провозглашена при германской оккупации, кандидатом на трон являлся Карл Стефан Австрийский, но престол остался незанятым)
 Временный Совет Государства 1916—1917
 Комиссия Переходная Временного Совета Государства 1917,
 Регентский Совет 1917—1918 (самороспуск, власть переходит в руки Пилсудского)
 примас Каковский, Александр
 Любомирский, Здзислав (мэр Варшавы)
 граф Островский, Юзеф Август
 Юзеф Пилсудский 1918 (декрет о переименовании государства в Польскую Республику)

Вторая Польская Республика (1918—1939)

Глава государства 
 Юзеф Пилсудский (14 ноября 1918 — 11 декабря 1922)

Президенты Польши 
 Габриэль Нарутович (11 декабря — 16 декабря 1922; убит)
 Мацей Ратай (16 декабря — 22 декабря 1922; председатель Сейма, и. о. президента)
 Станислав Войцеховский (22 декабря 1922 — 14 мая 1926)
 Мацей Ратай (14 мая — 4 июня 1926; председатель Сейма, и. о. президента)
 Игнаций Мосцицкий (4 июня 1926 — 30 сентября 1939; с 17 сентября 1939 в изгнании)

Правительство Польши в изгнании (1939—1990)

Президенты 
 Владислав Рачкевич (30 сентября 1939 — 6 июня 1947, умер, находясь в должности)
 Август Залеский (9 июня 1947 — 8 апреля 1972)
 Станислав Островский (9 апреля 1972 — 24 марта 1979)
 Эдвард Рачинский (8 апреля 1979 — 8 апреля 1986)
 Казимеж Саббат (8 апреля 1986 — 19 июля 1989, умер, находясь в должности)
 Рышард Качоровский (19 июля 1989 — 22 декабря 1990)

Польская Народная Республика (1944—1990)

Президент Польши 
 Болеслав Берут (5 февраля 1947 — 20 ноября 1952)

Председатели Государственного Совета ПНР 
 Александр Завадский (20 ноября 1952 — 7 августа 1964, умер, находясь в должности)
 Эдвард Охаб, Станислав Кульчинский, Оскар Ланге, Болеслав Подедворный (7 августа — 12 августа 1964, и. о., совместно)
 Эдвард Охаб (12 августа 1964 — 10 апреля 1968)
 Мариан Спыхальский (10 апреля 1968 — 23 декабря 1970)
 Юзеф Циранкевич (23 декабря 1970 — 28 марта 1972)
 Генрик Яблоньский (28 марта 1972 — 6 ноября 1985)
 Войцех Ярузельский (6 ноября 1985 — 19 июля 1989)

Польская республика

Президенты Польши 
 Войцех Ярузельский (19 июля 1989 — 22 декабря 1990)
 Лех Валенса (22 декабря 1990 — 22 декабря 1995)
 Александр Квасьневский (23 декабря 1995 — 23 декабря 2005)
 Лех Качиньский (23 декабря 2005 — 10 апреля 2010, погиб в авиакатастрофе под Смоленском)
 Бронислав Коморовский (и. о. как Маршал Сейма с 10 апреля 2010, президент 6 августа 2010 — 6 августа 2015)
 Анджей Дуда (с 6 августа 2015)

См. также 
Генеалогическое древо королей Польши

Примечания

Источники

Ссылки 

 История титулов королей Польши 

История Польши

Польша